Il doppio del Torneo Godó 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Trevor Kronemann e David Macpherson erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Luis Lobo e Javier Sánchez.

Lobo e Sánchez hanno battuto in finale 6–1, 6–3 Neil Broad e Piet Norval.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Paul Haarhuis /  Evgenij Kafel'nikov (secondo turno)
 Grant Connell /  Todd Martin (quarti di finale)
 Menno Oosting /  Cyril Suk (secondo turno)
 Luis Lobo /  Javier Sánchez (campioni)

 Ellis Ferreira /  Mark Keil (secondo turno) 
 Trevor Kronemann /  David Macpherson (quarti di finale) 
 Libor Pimek /  Byron Talbot (primo turno) 
 Jiří Novák /  David Rikl (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Torneo Godó 1996
ATP Tour 1996